Minas Novas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Minas Novas (ort), Minas Gerais, 
 Minas Novas (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar